Cette page donne une liste des mottes castrales en Belgique qui sont encore visibles et qui n'ont pas été complètement arasées ou ont disparu. Cette liste de ces fortifications de terre élevées durant le Moyen Âge n'est pas exhaustive.

 
Motte